trąbik, trębacz (Stentor) – rodzaj orzęsków
 trąbik (Salpingus) – rodzaj chrząszczy
 trąbik (Buccinum) – rodzaj ślimaków morskich

Przypisy